Обеліск — особлива архітектурна форма.
 Піраміда, вузька і висока, на малій за площею основі. Мала поширення в Давньому Єгипті.
 Гостроверхий стовбур з гранями, архітектурна прикраса. Широко використовувався майстрами римського бароко 17 століття (Доменіко Фонтана, Лоренцо Берніні)
 «Обеліск» — повість Василя Бикова
 «Обеліск» — радянський фільм-драма за повістю Василя Бикова